Dwa miasta o tej samej nazwie przedzielone granicą między Kanadą i USA, biegnącą wzdłuż rzeki St. Marys.

 Sault Ste. Marie – miasto w Kanadzie
 Sault Ste. Marie – miasto w USA